VM i snooker 2019, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 20 april och 6 maj 2019 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Walesaren Mark Williams var regerande mästare efter att ha besegrat John Higgins med 18–16 året innan. Williams lyckades inte försvara titeln då han föll i åttondelsfinalen mot David Gilbert med 13–9.

Det gjordes 100 hundraserier i turneringen, vilket är flest någonsin i en officiell tävling. Det högsta breaket, 143, gjordes av Higgins i hans vinst mot Gilbert i semifinalen.

Vinnaren Trump spelade ihop totalt över en miljon pund under säsongen, vilket är första gången i historien.

Prispengar 
Den totala prissumman på 2 231 000 pund fördelades enligt följande:

Pris för maximumbreak
En bonus på 50 000 pund delades ut för ett maximumbreak men ingen lyckades göra något.

Huvudturnering
De 16 främsta på världsrankingen var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

En av spelarna som lyckades kvala in i turneringen var engelsmannen, och dåvarande amatören, James Cahill som skrev historia då han som förste amatör någonsin lyckats kvala in i en VM-turnering i Crucible Theatre. Det visade sig sedan att Cahill inte hade slut på överraskningar då han i sextondelsfinalen slog ut den dåvarande världsettan Ronnie O'Sullivan.

Final

Referenser

Källor 
 snooker.org

2019
Sportevenemang i Sheffield
2019 i Storbritannien
Sportåret 2019